Плей-офф Кубок Америки по футболу 2016 начнется с 1/8 финала 16 июня 2016 и закончится 26 июня 2016 финалом.

Команды

Сетка

Четвертьфиналы

США — Эквадор

Перу — Колумбия

Аргентина — Венесуэла

Мексика — Чили

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания 

Плей-офф